Бюрен — німецький вестфальський рід
Бюрен — старе прізвище роду Біронів

Бюрен — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія
 Бюрен — ромада в землі Нижня Саксонія

Бюрен — громада в кантоні Золотурн
 Бюрен-ан-дер-Ааре — громада в кантоні Берн